Jajpur (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Jajpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jajpur